Health (banda) - de rock alternativo
 Health (filme) - de 1980 dirigido por Robert Altman

Desambiguação